Chamartín – comune spagnolo
Chamartín – distretto di Madrid (Spagna)
 Stazione di Madrid Chamartín – stazione ferroviaria di Madrid
 Chamartín – stazione della metropolitana di Madrid nel suddetto distretto
 Stadio di Chamartín – impianto sportivo di Madrid (1924-1948) nel suddetto distretto